Agustina steht für:

 Agustina (Argentinien), Ort in der Provinz Buenos Aires 
 Miguel Gual Agustina (1911–1989), spanischer Fußballspieler und -trainer